Niemcy:
 Birgel – dzielnica Düren
 Birgel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Willy Birgel – niemiecki aktor